Благотворительный фонд защиты животных «БИМ» — старейший в России частный приют для бездомных животных.

Создан в 1986 году.

Президент и основатель фонда — Дарья Тараскина, директор — Сергей Сердюк. Главный принцип БИМа — «Жизнь ради жизни».

Первый приют Дарья Тараскина создала ещё во времена СССР, когда стала свидетелем государственной «утилизации» бездомных животных: «я увидела, как на живодернях в огромные цистерны бросают вперемешку мертвых и недобитых собак. Стала выкупать эти бочки за деньги и выхаживать уцелевших».

На сегодняшний день фонд содержит 5 приютов в Москве и Московской области, в которых обитают более 2500 животных.. Помимо бродячих собак в приютах фонда содержат коров и экзотических животных ( питонов, обезьян и др.)    Все попавшие в приюты фонда животные стерилизуются.

Кроме собак и кошек в приютах также есть и другие, в частности, животные из закрывшихся частных зоопарков, бывшие звезды цирка и кино.. У фонда есть собственный хоспис для содержания неизлечимо больных и старых животных. Приюты БИМа не получают дотаций от государства.

В приютах БИМа проводятся экскурсии для школьников..

Примечания

См. также 
 Песикот
 Общественное объединение защиты животных «Эгида»

Ссылки 
 Официальный сайт приюта «БИМ»
 Верьё её: частный приют для тех, на кого все плюют Московский Комсомолец. 10 мая 2007
 Down And Out in Moscow The Moscow News. 22.06.2007
 «Школа злословия» с Дарьей Тараскиной
 Фонд защиты животных «БИМ» под угрозой закрытия

Зоозащитные организации России
Благотворительные организации России
Организации, основанные в 1986 году
Защита бездомных животных
Благотворительность для животных